Юбилейная медаль «Медаль «20 лет Астане» (каз. «20 жыл Астана») — государственная награда Республики Казахстан, учреждённая в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым от 17 апреля 2018 года в ознаменование 20-летия переноса столицы в город Астану.

Положение о медали 

 Юбилейной медалью награждаются граждане Республики Казахстан и иностранные граждане, внесшие значительный вклад в становление и развитие Республики Казахстан и её столицы.
 Представления к награждению юбилейной медалью вносятся Президенту Республики Казахстан председателями палат Парламента, Правительством, Конституционным Советом, Верховным Судом, министерствами, иными центральными государственными органами Республики Казахстан, акимами городов Астаны и Алматы, областей, общественными объединениями.
 Юбилейная медаль вручается Президентом Республики Казахстан, а также от имени и по поручению Президента Республики Казахстан ее могут вручать: Государственный секретарь Республики Казахстан; председатели палат Парламента Республики Казахстан; члены Правительства Республики Казахстан; акимы городов Астаны и Алматы, областей; иные должностные лица.
 Вручение юбилейной медали производится в торжественной обстановке, гласно и вручается награжденному лично. Перед вручением оглашается Указ Президента Республики Казахстан о награждении.
 Каждому награжденному одновременно с вручением юбилейной медали выдается соответствующее удостоверение.
 О произведенном вручении юбилейной медали составляется протокол установленной формы, который скрепляется подписью лица, печатью органа, производившего вручение, и направляется в Администрацию Президента Республики Казахстан.
 Юбилейная медаль носится на левой стороне груди, при наличии государственных наград Республики Казахстан она располагается после них.
 Учёт произведенных награждений, а также отчётность о ходе вручения юбилейных медалей ведутся Администрацией Президента Республики Казахстан.

Описание медали 
Юбилейная медаль состоит из знака и колодки. Знак юбилейной медали представляет собой правильный круг диаметром 34 мм, выполненный из латуни желтого цвета.

На лицевой стороне (аверсе) юбилейной медали внутри круга диаметром 25 мм помещено изображение знаковых зданий Астаны: на первом плане в центре – монумент «Астана Байтерек», на втором плане слева направо Резиденция Президента Республики Казахстан «Ақорда», Дворец мира и согласия и монумент Независимости, по периферии в верхней части аверса размещен текст – «АСТАНА», внизу «20 ЖЫЛ», между текстами по боковым частям изображен национальный орнамент.

На оборотной стороне (реверсе) медали изображение круга, по центру которого расположена надпись диаметром 25 мм «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 2018», по периферии реверса выполнен национальный орнамент.

Все изображения и надписи на юбилейной медали выпуклые, блестящие на матированном фоне. Юбилейная медаль с помощью ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой шириной 32 мм и высотой 50 мм. Колодка обтянута шелковой муаровой лентой голубого цвета шириной 32 мм. С левой стороны ленты проходит полоса красного цвета шириной 7 мм, справа от которой проходят две желтые полоски шириной 3 мм. Расстояние между желтыми полосками 1 мм. С обратной стороны колодки имеется булавка с визорным замком, с помощью которой изделие крепится к одежде.

Медаль изготовлена на Казахстанском монетном дворе в городе Усть-Каменогорск.

Примечания 
Медали Казахстана
Юбилейные медали
Награждённые медалью «20 лет Астане»

Ссылки 

 Указ Президента Республики Казахстан от 17.04.2018 № 667